Nils Jakobsson kan avse:

 Nils Jacobsson (teolog) (1873–1950), svensk lärare och författare 
 Nils Jacobsson (skådespelare) (1900–1981), svensk skådespelare
 Nils Jacobsson (tonsättare) (1863–1942), svensk smed, predikant och tonsättare
 Nils Jacobsson (författare) (1904–1973), svensk författare och översättare
 Nils Jacobsson (tyngdlyftare) (1929–1982), svensk olympisk tyngdlyftare
 Nils Jakobson (1896–1955), svensk civilingenjör och företagsledare